

Каширський район — Воронезька область
 Каширський район — Московська область